Василий Олейников:
 Олейников, Василий Гаврилович (1906—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Олейников, Василий Семёнович (1920—1946) — Герой Советского Союза.